Xaintrailles steht für:
 Xaintrailles, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne in Frankreich

Xaintrailles ist der Familienname von
 Jean Poton de Xaintrailles (um 1400–1461), einer der Hauptleute von Jeanne d’Arc im Hundertjährigen Krieg
 Charles Antoine Dominique Xaintrailles (1769–1833), General in der Zeit der Französischen Revolution